Název Heřmaň má více obcí:
 Heřmaň (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice
 Heřmaň (okres Písek) – obec v okrese Písek
 Heřmaň (Jeřišno) – část obce Jeřišno v okrese Havlíčkův Brod

Externí odkazy